Мой друг Дамер (комикс)
 Мой друг Дамер (фильм)